SIL eller Sil kan syfta på:
 SIL International - Evangelikal kristen organisation
 Sil – en konstruktion som används för att mekaniskt separera partiklar utifrån deras inbördes storlek
 Sil (vattenreglering) - en slussanordning i en dammanläggning
 Sîl Edrar – ett berg i Algeriet

Se även
 Sil-lyŏng – flera betydelser
 Sils – flera betydelser